Sciomyza är ett släkte av tvåvingar. Sciomyza ingår i familjen kärrflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kärrflugor
Sciomyza